Срджан Ста́нич (; 7 июня 1982, Врбас) — сербский футболист. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера 
Воспитанник клуба «Врбас», за основной состав которого провёл 1 матч в кубке Югославии, после чего перешёл в ОФК, за который провёл 2 сезона. В 2003 году перешёл в клуб «Спартак» из города Москва, но там не смог завоевать место в основе команды, а потому в 2004 году вернулся на родину, где играл за клуб «Хайдук» из города Кула. С 2008 по 2009 год Станич играет за «Диошдьёр». Затем провёл сезон в «Капошваре». С 2010 года Станич играет за «Ференцварош».
«Станич стоил 400 или 450 тысяч евро. Мы же за него отдали миллион семьсот. И куда остальные деньги по дороге разошлись?». Андрей Червиченко

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Диошдьёр»
Игроки ФК «Ракоци»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Борац» Чачак